Vancouver Whitecaps (1974) : voetbalclub die bestond van 1974 tot 1984.
 Vancouver Whitecaps FC (1986) : voetbalclub die bestond van 1986 tot 2010.
 Vancouver Whitecaps FC (2009) : voetbalclub opgericht in 2009.
 Vancouver Whitecaps FC (vrouwen) : vrouwenelftal; opgericht in 2001.
 Vancouver Whitecaps Residency : beloftenelftal; opgericht in 2005.